Подоння — назва районів Східної Слобожанщини, що знаходяться по берегах Дону в межах сучасної Воронезької області Росії.
 Подоння (УНР)
 Подоння (інша назва Донщина), одна з назв Області Війська Донського (ареалу розселення донського козацтва) і басейну річки Дон.